SQL (МФА: ; аббр. от  — «язык структурированных запросов») — декларативный язык программирования, применяемый для создания, модификации и управления данными в реляционной базе данных, управляемой соответствующей системой управления базами данных.

Является, прежде всего, информационно-логическим языком, предназначенным для описания, изменения и извлечения данных, хранимых в реляционных базах данных. В общем случае SQL (без ряда современных расширений) считается языком программирования неполным по Тьюрингу, но вместе с тем стандарт языка спецификацией SQL/PSM предусматривает возможность его процедурных расширений.

Изначально SQL был основным способом работы пользователя с базой данных и позволял выполнять следующий набор операций:
 создание в базе данных новой таблицы;
 добавление в таблицу новых записей;
 изменение записей;
 удаление записей;
 выборка записей из одной или нескольких таблиц (в соответствии с заданным условием);
 изменение структур таблиц.

Со временем SQL усложнился — обогатился новыми конструкциями, обеспечил возможность описания и управления новыми хранимыми объектами (например, индексы, представления, триггеры и хранимые процедуры) — и стал приобретать черты, свойственные языкам программирования.

При всех своих изменениях SQL остаётся самым распространённым лингвистическим средством для взаимодействия прикладного программного обеспечения с базами данных. В то же время современные СУБД, а также информационные системы, использующие СУБД, предоставляют пользователю развитые средства визуального построения запросов.

История

Первые разработки 
В начале 1970-х годов в одной из исследовательских лабораторий компании IBM была разработана экспериментальная реляционная СУБД IBM System R, для которой затем был создан специальный язык SEQUEL, позволявший относительно просто управлять данными в этой СУБД. Аббревиатура SEQUEL расшифровывалась как  — «структурированный английский язык запросов». Позже по юридическим соображениям язык SEQUEL был переименован в SQL. Когда в 1986 году первый стандарт языка SQL был принят Американским национальным институтом стандартов (ANSI), официальным произношением стало  — эс-кью-эл. Несмотря на это, англоязычные специалисты зачастую продолжают читать SQL как сиквел (по-русски часто говорят «эс-ку-эль»).

Целью разработки было создание простого непроцедурного языка, которым мог воспользоваться любой пользователь, даже не имеющий навыков программирования. Собственно разработкой языка запросов занимались Дональд Чэмбэрлин () и Рэй Бойс (). Пэт Селинджер () занималась разработкой стоимостного оптимизатора (), Рэймонд Лори () занимался компилятором запросов.

SEQUEL был не единственным языком подобного назначения. В Калифорнийском Университете Беркли была разработана некоммерческая СУБД Ingres (являвшаяся дальним прародителем популярной сейчас некоммерческой СУБД PostgreSQL), которая являлась реляционной СУБД, но использовала свой собственный язык QUEL, который, не выдержал конкуренции по количеству поддерживающих его СУБД по сравнению с языком SQL. В качестве альтернативного подхода для обеспечения пользовательского доступа к базам данных также рассматривался появившийся в 1970-е годы метод QBE, впоследствии в видоизменённой форме появившийся в ряде интегрированных сред управления данными, но так и не заменивший, а лишь дополнивший SQL.

Первыми СУБД, поддерживающими новый язык, стали в 1979 году Oracle V2 для машин VAX компании Relational Software (впоследствии ставшей компанией Oracle) и System/38 фирмы IBM, основанная на System/R.

Хотя изначально термин SQL являлся аббревиатурой, в первом официальном стандарте ANSI 1986 года фраза «Structured Query Language» нигде не упоминалась, а язык назывался «Database Language — SQL». В последующих стандартах ISO/IEC 9075:1989 и ISO/IEC 9075:1992 вместо «Database Language — SQL» использовалось название «Database Language SQL», или просто «language SQL». Таким образом, термин SQL официально аббревиатурой не является, и связь с фразой «Structured Query Language» обусловлена исторически.

Стандартизация 
Поскольку к началу 1980-х годов существовало несколько вариантов СУБД разных производителей, причём, каждый из них обладал собственной реализацией языка запросов, было принято решение разработать стандарт языка, который будет гарантировать переносимость ПО с одной СУБД на другую (при условии, что они будут поддерживать этот стандарт).

В 1983 году Международная организация по стандартизации (ISO) и Американский национальный институт стандартов (ANSI) приступили к разработке стандарта языка SQL. По прошествии множества консультаций и отклонения нескольких предварительных вариантов, в 1986 году ANSI представил свою первую версию стандарта, описанную в документе ANSI X3.135-1986 под названием «Database Language — SQL» (Язык баз данных SQL). Неофициально этот стандарт SQL-86 получил название SQL1. Год спустя была завершена работа над версией стандарта ISO 9075-1987 под тем же названием. Разработка этого стандарта велась под патронажем Технического комитета TC97 (), областью деятельности которого являлись процессы вычисления и обработки информации (). Именно его подразделение, именуемое как Подкомитет SC21 (), курировало разработку стандарта, что стало залогом идентичности стандартов ISO и ANSI для SQL1 (SQL-86).

Стандарт SQL1 разделялся на два уровня. Первый уровень представлял собой подмножество второго уровня, описывавшего весь документ в целом. То есть, такая структура предусматривала, что не все спецификации стандарта SQL1 будут относиться к Уровню 1. Тем самым поставщик, заявлявший о поддержке данного стандарта, должен был заявлять об уровне, которому соответствует его реализация языка SQL. Это значительно облегчило принятие и поддержку стандарта, поскольку производители могли реализовывать его поддержку в два этапа.

Со временем к стандарту накопилось несколько замечаний и пожеланий, особенно с точки зрения обеспечения целостности и корректности данных, в результате чего в 1989 году данный стандарт был расширен, получив название SQL89. В частности, в него была добавлена концепция первичного и внешнего ключей. ISO-версия документа получила название ISO 9075:1989 «Database Language SQL with Integrity Enhancements» (Язык баз данных SQL с добавлением контроля целостности). Параллельно была закончена и ANSI-версия.

Сразу после завершения работы над стандартом SQL1 в 1987 году была начата работа над новой версией стандарта, который должен был заменить стандарт SQL89, получив название SQL2, поскольку дата принятия документа на тот момент была неизвестна. Таким образом, фактически SQL89 и SQL2 разрабатывались параллельно. Новая версия стандарта была принята в 1992 году, заменив стандарт SQL89. Новый стандарт, озаглавленный как SQL92, представлял собой по сути расширение стандарта SQL1, включив в себя множество дополнений, имевшихся в предыдущих версиях инструкций.

Как и SQL1, SQL92 так же был разделён на несколько уровней, однако, во-первых, число уровней было увеличено с двух до трёх, а во-вторых, они получили названия вместо порядковых цифр: начальный (), средний (), полный (). Уровень «полный», как и Уровень 2 в SQL1, подразумевал весь стандарт целиком. Уровень «начальный» представлял собой подмножество уровня «средний», в свою очередь, представлявшего собой подмножество уровня «полный». Уровень «начальный» был сравним с Уровнем 2 стандарта SQL1, но спецификации этого уровня были несколько расширены. Таким образом, цепочка включений уровней стандартов выглядела примерно следующим образом: SQL1 Уровень 1 → SQL1 Уровень 2 → SQL92 «Начальный» → SQL92 «Средний» → SQL92 «Полный».

После принятия стандарта SQL92 к нему были добавлены ещё несколько документов, расширявших функциональность языка. Так, в 1995 году был принят стандарт SQL/CLI (Call Level Interface, интерфейс уровня вызовов), впоследствии переименованный в CLI95. На следующий год был принят стандарт SQL/PSM (Persistent Stored Modules, постоянно хранимые модули), получивший название PSM-96.

Следующим стандартом стал SQL:1999 (SQL3). В настоящее время действует стандарт, принятый в 2003 году (SQL:2003) с небольшими модификациями, внесёнными позже (SQL:2008). История версий стандарта:

Вопросы совместимости 
По традиции, как и со многими стандартами в IT-индустрии, с языком SQL возникла проблема: на каком-то этапе многие производители использующего SQL программного обеспечения решили, что функциональность в текущей (на тот момент времени) версии стандарта недостаточна, и её желательно расширить. В результате у разных производителей систем управления базами данных (СУБД) стали использоваться разные диалекты SQL, в общем случае между собой несовместимые.

До 1996 года вопросами соответствия коммерческих реализаций SQL стандарту занимался в основном Национальный институт стандартов и технологий (NIST), который и устанавливал уровень соответствия стандарту. Поздне́е подразделение, занимавшееся СУБД, было расформировано, и на текущий момент все усилия по проверке СУБД на соответствие стандарту ложатся на её производителя.

Впервые понятие «уровня соответствия» было предложено в стандарте SQL-92. А именно, ANSI и NIST определяли четыре уровня соответствия реализации этому стандарту:
 Entry (базовый)
 Transitional (переходный) — проверку на соответствие этому уровню проводил только NIST
 Intermediate (промежуточный)
 Full (полный)
Легко можно понять, что каждый последующий уровень соответствия заведомо подразумевал соответствие предыдущему уровню. Далее, согласно данной «лесенке» стандартов, любая СУБД, которая соответствовала уровню Entry, могла заявлять себя как «SQL-92 compliant» («совместимая с SQL-92»), хотя на самом деле переносимость и соответствие стандарту ограничивалось набором возможностей, входящих в этот уровень.

Положение изменилось с введением стандарта SQL:1999. Отныне стандарт приобрёл модульную структуру — основная часть стандарта была вынесена в раздел «SQL/Foundation», все остальные были выведены в отдельные модули. Соответственно, остался только один уровень совместимости — Core, что означало поддержку этой основной части. Поддержка остальных возможностей оставлена на усмотрение производителей СУБД. Аналогичное положение имело место и с последующими версиями стандарта.

NoSQL 
Движение NoSQL второй половины 2000-х годов, зафиксировавшее в своём названии «отрицание SQL», было вызвано не столько отказом от языка как такового, а объединило СУБД, отказавшиеся от реляционной модели и принципов строгой согласованности ради горизонтальной масштабируемости и ряда других качеств. При этом в ранних NoSQL-системах поддержка SQL действительно отсутствовала, со временем некоторые из таких СУБД обзавелись специфическими SQL-подобными языками запросов (CQL, N1QL,  и другими). В 2010-е годы ряд СУБД отнёс себя к категории NewSQL, в них при сохранении свойств масштабируемости NoSQL-систем реализована и поддержка SQL, в разных системах — разной степени совместимости со стандартами. Кроме того, поддержка SQL в 2010-е годы появилась не только в СУБД, но и для экосистемы Hadoop (Spark SQL, , Impala), а также в связующем программном обеспечении (брокер сообщений Kafka, система потоковой обработки Flink), таким образом, язык постепенно становится фактическим стандартом доступа к любым обрабатываемым данным, не только реляционной природы.

Элементы 
Язык SQL представляет собой совокупность операторов, инструкций, вычисляемых функций.

Согласно общепринятому стилю программирования, операторы (и другие зарезервированные слова) в SQL обычно рекомендуется писать прописными буквами.

Операторы SQL делятся на:
 операторы определения данных (Data Definition Language, DDL):
 CREATE создаёт объект базы данных (саму базу, таблицу, представление, пользователя и так далее),
 ALTER изменяет объект,
 DROP удаляет объект;
 операторы манипуляции данными (Data Manipulation Language, DML):
 SELECT выбирает данные, удовлетворяющие заданным условиям,
 INSERT добавляет новые данные,
 UPDATE изменяет существующие данные,
 DELETE удаляет данные;
 операторы определения доступа к данным (Data Control Language, DCL):
 GRANT предоставляет пользователю (группе) разрешения на определённые операции с объектом,
 REVOKE отзывает ранее выданные разрешения,
 DENY задаёт запрет, имеющий приоритет над разрешением;
 операторы управления транзакциями (Transaction Control Language, TCL):
 COMMIT применяет транзакцию,
 ROLLBACK откатывает все изменения, сделанные в контексте текущей транзакции,
 SAVEPOINT делит транзакцию на более мелкие участки.

Преимущества и недостатки

Преимущества 
 Независимость от конкретной СУБД
Несмотря на наличие диалектов и различий в синтаксисе, в большинстве своём тексты SQL-запросов, содержащие DDL и DML, могут быть достаточно легко перенесены из одной СУБД в другую. Существуют системы, разработчики которых изначально ориентировались на применение по меньшей мере нескольких СУБД (например: система электронного документооборота Documentum может работать как с Oracle Database, так и с Microsoft SQL Server и DB2). Естественно, что при применении некоторых специфичных для реализации возможностей такой переносимости добиться уже очень трудно.

 Наличие стандартов
Наличие стандартов и набора тестов для выявления совместимости и соответствия конкретной реализации SQL общепринятому стандарту только способствует «стабилизации» языка. Правда, стоит обратить внимание, что сам по себе стандарт местами чересчур формализован и раздут в размерах (например, базовая часть стандарта SQL:2003 состоит из более чем 1300 страниц текста).

 Декларативность
С помощью SQL программист описывает только то, какие данные нужно извлечь или модифицировать. То, каким образом это сделать, решает СУБД непосредственно при обработке SQL-запроса. Однако не стоит думать, что это полностью универсальный принцип — программист описывает набор данных для выборки или модификации, однако ему при этом полезно представлять, как СУБД будет разбирать текст его запроса. Чем сложнее сконструирован запрос, тем больше он допускает вариантов написания, различных по скорости выполнения, но одинаковых по итоговому набору данных.

Недостатки 
 Несоответствие реляционной модели данных
Создатели реляционной модели данных Эдгар Кодд, Кристофер Дейт и их сторонники указывают на то, что SQL не является истинно реляционным языком. В частности, они указывают на следующие дефекты SQL с точки зрения реляционной теории:
 допущение строк-дубликатов в таблицах и результатах выборок, что в рамках реляционной модели данных невозможно и недопустимо;
 поддержка неопределённых значений (NULL), создающая фактически многозначную логику;
 значимость порядка столбцов, возможность ссылок на столбцы по номерам (в реляционной модели столбцы должны быть равноправны);
 допущение столбцов без имени, дублирующихся имён столбцов.

В опубликованном Кристофером Дейтом и Хью Дарвеном Третьем манифесте они излагают принципы СУБД следующего поколения и предлагают язык Tutorial D, который является подлинно реляционным.

 Сложность
Хотя SQL и задумывался как средство работы конечного пользователя, позже он стал настолько сложным, что превратился в инструмент программиста.

 Отступления от стандартов
Несмотря на наличие международного стандарта ANSI SQL-92, многие разработчики СУБД вносят изменения в язык SQL, применяемый в разрабатываемой СУБД, тем самым отступая от стандарта. Таким образом появляются специфичные для каждой конкретной СУБД диалекты языка SQL.

 Сложность работы с иерархическими структурами
Ранее диалекты SQL большинства СУБД не предлагали способа манипуляции древовидными структурами. Некоторые поставщики СУБД предлагали свои решения (например, в Oracle Database используется выражение CONNECT BY). В настоящее время в ANSI стандартизована рекурсивная конструкция WITH из диалекта SQL DB2. В Microsoft SQL Server рекурсивные запросы (Recursive Common Table Expressions) появились с версии 2005.

Процедурные расширения 
Поскольку SQL не является привычным процедурным языком программирования (то есть не предоставляет средств для построения циклов, ветвлений и так далее), вводимые разными производителями расширения касались в первую очередь процедурных расширений. Это хранимые процедуры () и процедурные языки-«надстройки». Практически в каждой СУБД применяется свой процедурный язык, в частности, в Oracle Database используется PL/SQL (поддерживается также в DB2 и ), в Interbase и Firebird — PSQL, в DB2 — , в Microsoft SQL Server и Adaptive Server Enterprise — Transact-SQL, в PostgreSQL — PL/pgSQL.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Chamberlin, Donald D. Early history of SQL. // IEEE Annals of the History of Computing 34.4 (2012): 78-82.

Ссылки 
 
 Текст стандарта SQL-92
 Сергей Кузнецов. Наиболее интересные новшества в стандарте SQL:2003

 
9075